Pridy ist der Familienname folgender Personen:

 Conrad Pridy (* 1988), kanadischer Skirennläufer
 Morgan Pridy (* 1990), kanadischer Skirennläufer

Siehe auch:
 Pridie